A történelem nagyszabású téli hadjáratai:
Téli hadjárat (1664) – másik elnevezése eszéki hadjárat; Zrínyi Miklós 1664. január–februári hadjárata a törökök ellen a Dráva mentén.
Téli hadjárat (1848–49) – az osztrák császári hadvezetés hadműveletei Magyarország ellen 1848 decemberétől egészen 1849 februárjáig.
Téli háború (1939–1940) – a szovjet–finn háború másik, ritkábban használt elnevezése szintén téli hadjárat.
Filmek
 Téli hadjárat (1991) Enyedi Ildikó rövidfilmje
 Téli háború (2008) Martin Koolhoven filmje
Hasonló nevű események
 Északi háború (egyértelműsítő lap)